Носівка — місто, Чернігівська область, Носівський район, районний центр
 Носівка — село, Полтавська область, Полтавський район

 Носівка — колишня назва села Носівки Чуднівського району Житомирської області